

Sigle 

PRIS est un sigle qui signifie :
 Point rénovation info service, service d’information et de conseils destiné aux particuliers pour répondre à leurs questions concernant la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables ;
 Prestataire de réponse aux incidents de sécurité, un type de prestataire informatique qualifié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information française pour intervenir auprès des opérateurs d'importance vitale.

Personnage 
 Pris, nom d'un personnage de Blade Runner.